Сен-Марте́н-де-Вільреа́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 55 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Мартен-де-Вільреаль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Вільреаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна